Сеути ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Медия-дель-Сегура. Занимает площадь 10,3 км². Население — 11 787 человек (на 2019 год).

Покровителями города считаются Святой Рох из Монпелье и святая Мария Магдалина.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Ceutí 
 Blog y foro Ceutí
  Diario Digital para Archena y Ceutí "El Alboroque Digital"
  Noticias de Ceutí y listado de comercios "Ceuticomercial.com"
 Juventudes Socialistas de Ceutí

Муниципалитеты Мурсии